Övre Kvarnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övre Kvarnsjön, Västergötland, sjö i Laxå kommun,  (8,37 ha)
Övre Kvarnsjön, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun och Smedjebackens kommun,  (8,44 ha)
Övre Kvarnsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,07 ha)

Se även
Kvarnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn